Wiśniowczyk – wieś na Ukrainie w obwodzie chmielnickim, w rejonie czemerowieckim
 Wiśniowczyk – wieś Ukrainie w obwodzie lwowskim, w rejonie przemyślańskim
 Wiśniowczyk – wieś Ukrainie w obwodzie tarnopolski, rejonie trembowelskim

Przypisy